Websky ist der Familienname folgender Personen:

 Egmont Websky (1827–1905), deutscher Textilfabrikant und Reichstagsabgeordneter
 Julius Websky (1850–1922), evangelischer Theologe und Publizist
 Martin Websky (Christian Friedrich Martin Websky; 1824–1886), deutscher Mineraloge
 Wolfgang von Websky (1895–1992), deutscher Maler

Websky steht für:

 Websky (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht